Доброминское сельское поселение — муниципальное образование в составе Глинковского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Добромино.

Главой поселения и Главой администрации является Ларионова Лариса Викторовна.

Географические данные 
 Расположение: западная часть Глинковского района
 Граничит:
 на западе — с  Кардымовским районом
 на севере — с   Дорогобужским районом 
 на северо-востоке — с Ромодановским сельским поселением
 на востоке — с Глинковским сельским поселением
 на юге — с Белохолмским сельским поселением 

По территории поселения проходит железная дорога Смоленск - Сухиничи, имеются станции: Клоково, Добромино, о.п. 551-й км.
Крупные реки: Днепр, Волость, Устром.

История 
Образовано законом от 2 декабря 2004 года.  
Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Доброминское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Белохолмского и Ромодановского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 39 населённых пунктов:

Экономика 
В настоящее время (2008 год) представлена лесопилками и несколькими крестьянскими хозяйствами. Прорабатывается проект строительства цементного завода у деревни Суборовка на базе крупного месторождения мергеля.

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Глинковского района
Сельские поселения Смоленской области